UFA ali Ufa je lahko:

 Ufa, mesto v Rusiji, glavno mesto avtonomne republike Baškortostan
 Ufa (reka) - reka v Rusiji
 UFA (podjetje) - nemško podjetje za filmsko produkcijo
8498 Ufa - asteroid